Турнір третьої ліги четвертого чемпіонату України з футболу 1994—1995 проводився з 14 серпня 1994 по 2 липня 1995 року.

Учасники турніру 
У турнірі брали участь 22 команд:

Команди за регіонами

Підсумкова таблиця 

|}

Команди «Фетровик» (Хуст), «Дністер» (Заліщики) після першого кола, «Лада» (Чернівці) з 11 квітня 1995 року, «Сула» (Лубни) з 16 травня 1995 року знялися із змагань, в решті матчів їм зараховано поразки -:+.

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Підсумки 
З наступного сезону третя ліга ліквідована і утворилися дві групи у другій лізі.

Другу лігу поповнили переможці аматорської ліги: «Оболонь-Зміна» (Київ), «Хімік» (Калуш), «Гарай» (Жовква), «Динамо» (Слов'янськ), «Портовик» (Іллічівськ). 

Також другу лігу поповнили аматори: «Олімпія ФК АЕС» (Южноукраїнськ) - об'єдналась з командою «Артанія» (Очаків) під назвою «Олімпія ФК АЕС» (Южноукраїнськ), «Динамо-Дагма» (Одеса) – зайняла місце команди «Чорноморець-2» (Одеса), «Гірник» (Комсомольськ), «Шахтар» (Свердловськ), «Прометей» (Дніпродзержинськ).

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1994—1995
 Чемпіонат України з футболу 1994—1995: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 1994—1995: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 1994—1995: друга ліга
 Кубок України з футболу 1994—1995
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1994—1995

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 4-й чемпионат Украины-1994/95 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1994-1995 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 Статистика чемпіонату України 1994-95 на сайті ukrainiansoccer.net (англ.)

1994 у футболі
1995 у футболі
Чемпіонат України з футболу: третя ліга
1994 в українському спорті
1995 в українському спорті